UDR steht für:
 Abkürzungen von Namen der französischen Partei der Gaullisten, siehe Union pour la Nouvelle République
  Union des Démocrates pour la Ve République, Name der Liste bei den französischen Parlamentswahlen 1967
  Union pour la défense de la République,  Name der Partei von 1968 bis 1971
 Union des démocrates pour la République,  Name der Partei von 1971 bis 1976 
 Union für Demokratie und Republik, eine politische Partei in Niger
 Flughafen Udaipur in Indien (IATA-Code)
 Ulster Defence Regiment, ein Infanterie-Regiment der britischen Armee in Nordirland

UDR